The Outlaw's Sacrifice – film del 1910 diretto da Gilbert M. Anderson
 The Outlaw's Sacrifice – film del 1912 diretto da Arthur Mackley